Mall se poate referi la:
 mall, tip de magazin (complex); vezi și Centru comercial (în ).
 magazin a cărui denumire conține termenul „Mall”. Exemple de mall-uri din România (vezi și Listă de centre comerciale din România):
  (Bacău)
Craiova Mall
Euro Mall Craiova
Iulius Mall (Cluj, Iași, Suceava, Timișoara)
Mall Grand Arena (București)
Oltenia Mall (Craiova)
Promenada Mall (Sibiu)
River Plaza Mall (Râmnicu Vâlcea)